Jacek „Dżej Dżej” Jędrzejak  (ur. 1963) – polski muzyk
 Dżej Dżej – polski film z 2014 roku